El Soneto 7 es uno de los 154 sonetos escritos por el dramaturgo y poeta inglés William Shakespeare. Esta considerado como uno de los sonetos shakespearianos sobre la procreación dentro de la secuencia dedica al Fair Youth.

Traducción
Mira por el Oriente, cuando la luz graciosa,
arde y brilla en su testa. Ante esto los ojos,
rinden sus homenajes a la visión reciente,
loando con miradas, su majestad sagrada.
Y cuando ya ha escalado, la cima celestial,
muestra su juventud y edad adolescente.
Aún la mortal mirada, adora su belleza,
siguiendo su rodado, caminar de romero.
Mas al llegar al cénit, con su cansado carro,
como un viejo achacoso, del día se retira.
Los ojos más devotos, desvían su mirada
de su cálido rumbo y miran a otra parte.
Así, cuando te alejes de ti en tu mediodía,
nadie querrá mirarte, si no has tenido un hijo.

Referencias

Bibliografía
Alden, Raymond. The Sonnets of Shakespeare, with Variorum Reading and Commentary. Boston: Houghton-Mifflin, 1916.
Baldwin, T. W. On the Literary Genetics of Shakspeare's Sonnets. Urbana: University of Illinois Press, 1950.
Booth, Stephen. Shakespeare's Sonnets. New Haven: Yale University Press, 1977.
Dowden, Edward. Shakespeare's Sonnets. London, 1881.
Hubler, Edwin. The Sense of Shakespeare's Sonnets. Princeton: Princeton University Press, 1952.

Sonetos de William Shakespeare